Vienna City Marathon (indtil 1993 Frühlingsmarathon Wien) er det største Maraton i Østrig og har siden 1984 fundet sted årligt i Wien. Udover 42,195 kilometer-ruten bliver også et halvmaraton afholdt.

Ruten begynder Vienna International Centre, krydser Rigsbroen over Donau og føres over Praterstern i Prater, over den venstre bred af Donaukanalen til Schwedenbrücke og bøjer af ved Urania på Ringstraße. Ved Staatsoper forlader den Ringstraße, føres over den venstre Wienzeile til Schönbrunn slot og over Mariahilfer Straße tilbage til Ringstraße. Halvmaratonløbet begynder kun ved enden af Heldenplatz, mens der for maratonløberne er en anden runde, som es derefter løber forbi Wien Rådhus i Alsergrund, der hvor Friedensbrücke skærer Donaukanalen og over Donaukanalbredens venstre side, hvorefter Prater endnu en gang nåes. Efter en ny Prater-runde, som går forbi Ernst-Happel-Stadion og Lusthaus, går ruten over Franzensbrücke og igen til Ringstraße indtil målet nåes ved Heldenplatz.

Ved løbet i 1987 gennemførte Geri Winkler som den første insulinafhængige diabetiker i verden et maratonløb.

Fem østrigske maratonrekorder er sat i løbets historie ved disse løbere: tre af Gerhard Hartmann (1984, 1985 und 1986) henholdsvis en af Dagmar Rabensteiner (2:35:42, 2002) og Susanne Pumper (2:32:21, 2006).

Statistik

Rekorder

Maraton
 Mænd: 2:08:20, Lahoussine Mrikik (MAR), 2006
 Kvinder: 2:23:47, Maura Viceconte (ITA), 2000

Dermed rangerer Vienna City Marathon som nummer 12 på listen over hurtigste gennemførte maraton i verden.

Halvmaraton
 Mænd: 1:07:13, Florian Prüller (AUT), 2007
 Kvinder: 1:13:20, Susanne Pumper (AUT), 2005

Sejrslister

Maraton

Halvmaraton

Udvikling i færdiggørelsestal

Eksterne henvisninger 

 Officiel hjemmeside 
 Vienna City Marathon 2008  Videos of all participants
 Vienna City Marathon på arrs.net 
 Vienna City Marathon på marathoninfo.free.fr 
 Beretning fra Vienna City Marathon 2006 på laufreport.de  
 Løberberetning fra Vienna City Marathon 2003 på lauftreff.de  
 Løberberetning fra Vienna City Marathon 2007 på marathon4you.de 

Maratonløb
Sport i Wien